Clave (muziek) - ritmisch patroon
Clavé - gemeente in Frankrijk